Treća hrvatska rukometna liga je predstavljala treći stupanj hrvatskog rukometnog prvenstva za muškarce u sezoni 2004./05.

Ljestvice

Jug 

 Izvori:  
 st-rukomet.com, ljestvica  
 st-rukomet.com, rezultati - jesen  
 st-rukomet.com, rezultati - proljeće  
 rk-mokosica.com, ljestvica  
 rk-mokosica.com, ljestvica, wayback  
 rk-mokosica.com, rezultati  
 rk-mokosica.com, rezultati, wayback  
 Hrvatski športski almanah 2005/2006

Sjever 1  

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2005/2006

Sjever 2 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2005/2006

Zapad 1 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2005/2006

Zapad 2 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2005/2006

Povezani članci 
 1. HRL 2004./05.
 2. HRL 2004./05.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2004./05.
 Hrvatski kup 2004./05.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 st-rukomet.com, 3. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA - JUG / MUŠKARCI - Sezona 2004/05 / TABLICA, wayback arhiva 
 Kuno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2005/2006, 2006., str. 497-498 
  

2004-05
m-3